Midvale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Midvale (Idaho)
Midvale (Ohio)
Midvale (Utah)